Battaglia di Bornhöved (798) – combattuta nel 798 nell'ambito delle guerre sassoni

 Battaglia di Bornhöved (1227) – combattuta nel luglio 1227 nell'ambito della guerra dano-tedesca

 Battaglia di Bornhöved (1813) – combattuta nel dicembre 1813 nell'ambito della guerra della sesta coalizione